62-й корпус — наименование корпуса в вооружённых силах различных государств.

 62-й стрелковый корпус
 62-й армейский корпус (Германия)
 62-й резервный корпус (Германия)